

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Bernl“ beginnt.

Bernl 



Bernle 
 Bernlef, J. (1937–2012), niederländischer Schriftsteller

Bernlo 
 Bernlochner, Johann Baptist (1799–1869), deutscher Baumeister
 Bernlöhr, Hans (1907–1991), deutscher Boxer